Sociologia
 Socialització, procés d'adquisició de les normes de conducta social.
 Economia
 Socialització (socialisme), conversió de tot instrument privat en instrument social o col·lectiu .
 Socialització del cost, generalment en contraste amb «privatització dels beneficis»: tendència del capitalisme a desviar els costs (formació i salut dels treballadors, tractament dels residus, infraestructures, impacte al medi ambient,…) als poders públics o la col·lectivitat amb l'ànim d'augmentar el benefici.